Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (mei-juni 1798)
Lijst van leden van het Vertegenwoordigend Lichaam (juni 1798-oktober 1801)